Байганин:
 Байганин — название села Карауылкельды до 2006 года.
 Байганин — упразднённое в 2000-е годы село в Темирском районе Актюбинской области.

См. также 
 Байганин, Нурпеис